Amerikai Egyesült Államok
Ripley (Georgia)
Ripley (Illinois)
Ripley (Indiana)
Ripley (Kalifornia)
Ripley (Maine)
Ripley (Maryland)
Ripley (Michigan)
Ripley (Mississippi)
Ripley (New York)
Ripley (Nyugat-Virginia)
Ripley (Ohio)
Ripley (Oklahoma)
Ripley (Tennessee)
 Old Ripley (Illinois)
 Ripley megye (Indiana)
 Ripley megye (Missouri)
 Ripley Township (Dodge megye, Minnesota)
 Ripley Township (Morrison megye, Minnesota)
 Egyesült Királyság
Ripley (Derbyshire)
Ripley (North Yorkshire)
Ripley (Surrey)